Ербіль (місто) — місто в Іраку, центр Іракського Курдистану, адміністративний центр мухафази Ербіль.
 Ербіль (мухафаза) — мухафаза (провінція) в Іраку.
 Ербіль (округа) — округа в Іраку, входить до складу мухафази Ербіль.
 «Ербіль» — іракський футбольний клуб.
 обсерваторія Ербіль — астрономічна обсерваторія.
 Лейла Ербіль — турецька письменниця.